The Best Man (pel·lícula de 1964), dirigida per Franklin J. Schaffner i protagonitzada per Henry Fonda i Cliff Robertson
 The Best Man (pel·lícula de 1999), dirigida per Malcolm D. Lee i protagonitzada per Taye Diggs, Nia Long i Morris Chestnut
 The Best Man (pel·lícula de 2005), protagonitzada per Stuart Townsend, Amy Smart, Seth Green i Kate Ashfield